Tierpark (Duits voor dierenpark) kan verwijzen naar:
Tierpark Berlin Friedrichsfelde, een dierentuin in het oosten van Berlijn
Tierpark (metrostation), een nabij de dierentuin gelegen metrostation

Zie ook
Tiergarten